Брэнт Дэвид Догерти (; род. 20 августа 1985, Мейсон, Огайо, США) — американский актёр. Наиболее известен по роли Ноэля Канна в телесериале «Милые обманщицы». С 2012 по 2013 год снимался в телесериал «Дни нашей жизни» в роли Брайана.

Биография 
Догерти родился и вырос в городе Мейсон, штат Огайо, в семье Дэвида Догерти (учитель искусства) и Мэри Бет Догерти (урожденная Хирт), которая оказывает реабилитационные услуги детской больнице в городе Цинциннати. Его отец умер от рака 19 февраля 2009 года в возрасте 57 лет. У него есть брат Адам и сестра Кейти.

Брэнт обучался в «William Mason High School», где играл в футбол. В 2008 году, после окончания обучения в колледже «Columbia College Chicago» он переехал в Лос-Анджелес. В настоящее время проживает в Западном Голливуде.

Карьера 
В 2013 году Брэнт играл повторяющуюся роль в 7 сезоне телесериала «Армейские жёны». В том же году он был выбран на роль Дэйла в фильме «Очень голодные игры». В 2014 году снялся в одном эпизоде телесериала «Управление гневом».

Он участвовал в 17 сезоне шоу «Танцы со звёздами» с профессиональной танцовщицей Петой Маргатройдон. Они выбыли на восьмой неделе заняв 7 место.

В 2016 году был выбран на роль Люка Сойера в фильме «Пятьдесят оттенков свободы».

Личная жизнь 
В 2016 году начал встречаться с актрисой Кимберли Идальго. В феврале 2018 года, во время поездки в Амстердам, пара обручилась. 15 июня 2019 года они поженились. 24 марта 2021 года у супругов родился сын Уайлдер Дэвид Догерти.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Выпускники Колумбийского колледжа Чикаго